Slalom mężczyzn na 44. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim był ostatnią konkurencją mistrzostw i został rozegrany 19 lutego 2017 roku, a kwalifikacje do niego przeprowadzono dzień wcześniej. Tytułu mistrza świata z Beaver Creek nie obronił reprezentant Francji Jean-Baptiste Grange, który ostatecznie uplasował się na 23. miejscu. Nowym mistrzem świata w supergigancie został reprezentant Austrii Marcel Hirscher. Na drugim miejscu uplasował się jego rodak Manuel Feller. Brązowy medal mistrzostw świata zdobył reprezentant Niemiec Felix Neureuther, który stracił do zwycięzcy niecałą sekundę.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2017